Lordre de l'Hermine est un ordre de chevalerie du Royaume d'Aragon institué en 1464 par Ferdinand, roi de Naples.

Description 

L'insigne est un collier en or auquel est suspendue une hermine avec la devise : .

Notes et références

Liens externes 

Ordre de chevalerie
Royaume d'Aragon